Das Thailand Masters 2023 im Badminton fand vom 31. Januar bis zum 5. Februar 2023 im Nimibutr Stadium in Bangkok statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Kunlavut Vitidsarn (zurückgezogen)
 Lu Guangzu (zurückgezogen)
 Lee Cheuk Yiu (Viertelfinale)
 Ng Ka Long (Finale)
 Kenta Nishimoto (Viertelfinale)
 Li Shifeng (Halbfinale)
 Brian Yang (1. Runde)
 Ng Tze Yong (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Ratchanok Intanon (zurückgezogen)
 Carolina Marín (zurückgezogen)
 Busanan Ongbumrungpan (zurückgezogen)
 Han Yue (Finale)
 Pornpawee Chochuwong (zurückgezogen)
 Line Kjærsfeldt (Viertelfinale)
 Zhang Yiman (Champion)
 Kim Ga-eun (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (zurückgezogen)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (zurückgezogen)
 Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana (Halbfinale)
 Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (Champions)
 He Jiting / Zhou Haodong (1. Runde)
 Pramudya Kusumawardana / Yeremia Rambitan (Viertelfinale)
 Ren Xiangyu / Tan Qiang (1. Runde)
 Jeppe Bay / Lasse Mølhede (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)
 Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard
 Treesa Jolly / Gayathri Gopichand (1. Runde)
 Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi (2. Runde)
 Li Wenmei / Liu Xuanxuan (Halbfinale)
 Liu Shengshu / Zhang Shuxian (2. Runde)
 Rui Hirokami / Yuna Kato (Viertelfinale)
 Ng Tsz Yau / Tsang Hiu Yan (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (zurückgezogen)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (2. Runde)
 Supak Jomkoh / Supissara Paewsampran (2. Runde)
 Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (2. Runde)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Finale)
 Feng Yanzhe / Huang Dongping (Champions)
 Terry Hee / Jessica Tan (1. Runde)
 Ishaan Bhatnagar / Tanisha Crasto (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2023
Badmintonwettbewerb in Bangkok
Badminton 2023